Гран-при США-Запад  года стал четвёртым этапом чемпионата мира Формулы-1 и был проведён 8 апреля, 1979 года в Лонг-Бич. В этой гонке, как и в предыдущей, первые два места заняли гонщики Феррари, причём в том же порядке — Жиль Вильнёв победил, а Джоди Шектер стал вторым. Компанию на подиуме в этот раз им составил Алан Джонс, выступавший за набирающую силу команду Уильямс. Также очки смогли заработать текущий чемпион мира Марио Андретти, гонщик Лижье Патрик Депайе, а также Жан-Пьер Жарье из Тиррелла.

Квалификация 

В квалификации свой первый в карьере поул добыл Жиль Вильнёв. Карлос Ройтеман из Лотуса занял второе место на старте, а третье и четвёртое достались напарнику канадца Джоди Шектеру и гонщику Лижье Патрику Депайе, которому снова удалось опередить своего партнёра по команде, Лаффита. Стартовую шестёрку дополнил чемпион мира прошлого года Марио Андретти. В десятку также вошли Жан-Пьер Жарье, Джеймс Хант, а также Патрезе и Джонс. Гонщики Брэбем-Alfa Romeo оказались не особенно быстры и заняли лишь 6-й ряд на старте. Ян Ламмерс удачно квалифицировался, пробившись на 14-е место. Гонщики МакЛарен откровенно провалили квалификацию, заняв 18-е и 19-е места. Артуро Мерцарио на этот раз смог квалифицироваться, несмотря на множество проблем с техникой. Добиться ему удалось лишь 22-го места. У обоих автомобилей Рено происходили поломки трансмиссионного вала, причём у Жабуя на скорости более 200 км/ч. Оперативно справиться с проблемой не получилось, и команда решила не выводить гонщиков на старт гонки.

Примечания

Гонка 
Стартовая процедура была отмечена некоторой неразберихой. Квалифицировавшийся вторым Ройтеман из-за проблем с электрикой собирался стартовать из боксов. В результате Вильнев, обладатель поула, пытаясь разглядеть Карлоса в зеркалах заднего вида, увлекся и промахнулся мимо собственного места на старте, после чего решил повторно провести прогревочный круг. Когда гонщики приехали на стартовое поле во второй раз, машину Жака Лаффита развернуло, и Вильнев решил в третий раз провести гонщиков по трассе. Однако провёл он лишь половину из них, остальным не дали этого сделать маршалы гонки. В результате лидерам стартового поля пришлось в конце этого, уже третьего по счету прогревочного круга лавировать между стоящих на старте машин. Уже после старта, практически большую часть гонки, дирекция гонки решала, как следует наказать Вильнева за подобные достижения на старте, и не следует ли прибавить минуту штрафа к его результату на финише. В конце концов канадцу повезло и он отделался лишь денежным штрафом.

На старте Вильнев сохранил первую позицию, а на вторую достаточно бесцеремонно протолкнулся Депайе, в процессе повредивший переднее крыло Шектеру. На четвёртое место смог выйти Жарье, а на пятое — Андретти. В середине пелотона образовалась толкучка, и при прохождении первого же поворота Queen’s hairpin не хватило места Патрику Тамбе. Он врезался в Шэдоу Ламмерса и после небольшого полёта приземлился на автомобиль Лауды. В результате из участников инцидента продолжить движение смог только Ламмерс, причём без заднего антикрыла.

В дальнейшем Жарье развил неплохую скорость, обогнал как Шектера, так и Депайе, вышел на вторую позицию и даже попытался сократить отставание от лидера. Однако вскоре после ошибки Депайе Шектер вышел на третье место, а вскоре ему удалось догнать и обогнать и гонщика на Тиррелле. Таким образом, на первые два места вышли гонщики Феррари, и основное внимание аудитории привлекла борьба за третье место, которое Жарье защищал от атак Депайе, Андретти и подтянувшегося к ним Алана Джонса. Вначале Джонс обогнал чемпиона мира, а потом вся троица одолела Жарье, ближе к концу гонки потерявшего скорость. Таким образом, за место на подиуме стали вести борьбу Депайе и Джонс. На 61-м круге австралийцу удалось обогнать соперника. На последних кругах Депайе потерял 4-ю передачу и пропустил также и Андретти. Жарье все же смог финишировать шестым, несмотря на проблемы.

В итоге Жиль Вильнёв завоевал свой единственный в карьере Большой шлем (поул, лидерство от старта до финиша, и лучший круг). Эта победа стала 75-й для команды Ferrari.

|}

 Старт и финиш были расположены в разных местах трассы. Лишняя часть дистанции присвоена лидеру первого круга.

Положение в чемпионате 
Одержав вторую подряд победу, в лидеры чемпионата выбился Жиль Вильнёв, его партнёр Шектер вышел на третье место, опередив Депайе и Ройтемана. Впервые с начала сезона как для себя, так и для команды очки получил Алан Джонс. В кубке конструкторов благодаря дублю на первое место вышла команда Феррари.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на официальном статистическом сайте ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru
 

Гран-при США-Запад
События 8 апреля
Апрель 1979 года
1979 год в Калифорнии